Langendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns Langendorff (1901–1974), deutscher Biologe und Radiologe
 Lesko von Langendorff (1909–1987), deutscher Politiker (CDU)
 Oscar Langendorff (1853–1908), deutscher Mediziner und Physiologe

Siehe auch:
 Langendorf
 Hanns-Langendorff-Medaille